Наталья Кочергина:
 Кочергина, Наталья (род. 1985) — литовская биатлонистка.
 Кочергина, Наталья Николаевна (род. 1939) — советский и российский художник.